Sergio Guzmán Lira (1924) chilei atléta
 Sergio 'Jeringa' Guzmán (1970) kolumbiai labdarúgó és edző
 Sergio Guzmán Ruvalcaba (1991) mexikói műugró